MCG 2-29-15 може да се односи на објекат дубоког неба са -{IC}- ознакама:
IC 2649/1
IC 2649/2